Sint-Pietersabdij (Brugge)
 Sint-Pietersabdij (Gent)
 Sint-Pietersabdij (Lo)
 Sint-Pietersabdij (Oudenburg)

Abbaye de Saint-Pierre 
 Abbaye de Saint-Pierre (Melun)
 Abbaye de Saint-Pierre (Solesmes)